Notre Ukraine peut faire référence :

 à la coalition de partis politiques ukrainiens Bloc Notre Ukraine (BNU), créée en 2001 sous le nom de Bloc Viktor Iouchtchenko « Notre Ukraine » (BVYNU) et renommée en 2007 Bloc Notre Ukraine - Autodéfense populaire (BNU-NS) ;
 au Parti des réformes et de l'ordre, parti ukrainien connu sous ce nom de 2004 à 2005 et membre de la coalition BNU ;
 au parti ukrainien Notre Ukraine (NU), créé en 2005 et connu jusqu'en 2009 sous la dénomination Union nationale « Notre Ukraine » (NSNU), membre de la coalition BNU.